Lienen bezeichnet:

 Lienen, Gemeinde im Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen

Lienen ist der Familienname folgender Personen:
 Ewald Lienen (* 1953), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Gerhard von Lienen (* 1947), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof